Hotaling ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Hotaling (1873–1938), US-amerikanischer Regisseur, Filmproduzent und Autor
 Edward Hotaling († 2013), US-amerikanischer Reporter
 Frank Hotaling (1900–1977), US-amerikanischer Filmarchitekt und Westernspezialist
 John Hotaling (1824–1886), US-amerikanischer Soldat, Ingenieur und Geschäftsmann
 Pete Hotaling (1856–1928), US-amerikanischer Baseballspieler
 Scott Hotaling (* vor 1990), US-amerikanischer Zoologe, Genetiker und Klimaforscher